Бо́ртники () — село, входит в Фастовский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 260 человек. Почтовый индекс — 08544. Телефонный код — 4565. Занимает площадь 2,98 км². Код КОАТУУ — 3224980401.

Местный совет 
08544, Киевская обл., Фастовский р-н, с.Бортники, ул.Незалежности, 65а

Примечания

Ссылки 
 Бортники на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Фастовского района